Білий велетень — порода кролів, поширена в Україні.
 Білий велетень — сорт помідорів.